est une expression anglo-américaine souvent donnée comme l'équivalent de l'expression « informatique musicale ». Elle désigne à la fois les applications musicales de l'ordinateur pour la création sonore, telles que la synthèse sonore, la synthèse hybride (électronique contrôlée par ordinateur) ou la composition assistée par ordinateur, et le répertoire musical produit avec l'ordinateur. La traduction littérale « musique d'ordinateur » est parfois employée pour souligner l'usage quasi instrumental de l'ordinateur, ou afin d'éviter le terme « informatique » dans des textes relatifs à la période précédant la généralisation de ce mot en français (de 1957 aux années 1970).

Voir aussi 
 

Informatique musicale